Яросла́вская

 Ярославская — станица в Мостовском районе Краснодарского края.
 Ярославская, Олеся Владимировна (род. 1981) — российская эстрадная певица, бывшая солистка группы «Тутси».
 Ярославская улица — название улиц в России и на Украине.
 «Ярославская» — прошлое название птицефабрики «Ярославский бройлер».

См. также 
 Ярославский
 Ярославское